Кубок Аргентини з футболу 2017 — 8-й розіграш кубкового футбольного турніру у Аргентині. Титул володаря кубка вдруге поспіль здобув Рівер Плейт.

Календар

Перший кваліфікаційний раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/8 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/7 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/8 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/9 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/11 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/7 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/8 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/12 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/22 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/23 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 березня/6 квітня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 березня/19 квітня 2017

|}

Другий кваліфікаційний раунд 
Команди Чіполлетті (3), Дефенсорес де Бельграно (Вілья-Рамальо) (3), Спортіво (Лас-Парехас) (3), Чако Фореве (3), Хімнасія і Тіро (3), Хімнасія і Есгріма (Мендоса) (3) та Уніон (Аконкіха) (3)/Атлетіко Мітре (Сантьяго-дель-Естеро) (3) проходять до наступного раунду автоматично.

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/14 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/15 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/15 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 лютого/4 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 лютого/5 березня 2017

|}

Третій кваліфікаційний раунд 
Команди Чіполлетті (3), Дефенсорес де Бельграно (Вілья-Рамальо) (3), Спортіво (Лас-Парехас) (3), Чако Фореве (3), Хімнасія і Тіро (3), Хімнасія і Есгріма (Мендоса) (3) та Уніон (Аконкіха) (3)/Атлетіко Мітре (Сантьяго-дель-Естеро) (3) проходять до наступного раунду автоматично.

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/22 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/25 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 лютого/5 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/18 березня 2017

|}

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|26 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|4 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|10 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|11 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|18 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|23 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|24 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|25 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|26 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|1 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|7 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|8 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|9 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|10 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|11 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|12 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|13 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|14 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|30 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|1 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|5 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|20 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|15 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|16 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|19 серпня 2017

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|16 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|20 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|21 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|22 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|1 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|2 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|3 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|5 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|7 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|14 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|20 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|21 вересня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|28 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|4 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|5 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|7 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|8 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|10 жовтня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|19 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|24 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|25 жовтня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|11 листопада 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|13 листопада 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Аргентини на soccerway 

2017
Аргентина
2017 в аргентинському спорті